Por quién doblan las campanas ("For whom the bell tolls" en inglés) puede referirse a:

Por quién doblan las campanas, novela de Ernest Hemingway. 
Por quién doblan las campanas, película de Sam Wood.
Por quién doblan las campanas, canción de Los Muertos de Cristo. 
For whom the bell tolls, canción de Metallica. 
Por quién doblan las campanas, escultura de Joost van den Toorn.